Скиния

 Скиния — подвижный шатёр, переносная палатка, куща.

Библейские
 Скиния собрания — воздвигнутая Моисеем по повелению Божию (); в ней Моисей выслушивал и разрешал тяжбы и споры, и просил Божественных откровений.
 Скиния нерукотворная — согласно апостолу Павлу «нерукотворное святилище» (; ) из двух частей:
 скиния земная — первая, под названием «святое» (или святилище); вмещает светильник, трапезу и предложение хлебов ();
 скиния небесная — вторая, под названием «святое святых»; спрятана «за второю завесою»; вмещает золотую кадильницу, ковчег завета, сосуд с манною, расцветший жезл Ааронов и скрижали завета ().
 Скиния ковчега (Храм Божий) — устроенная Давидом для хранения Ковчега Завета ().

См. также 
 Иерусалимский храм:
 Первый иерусалимский храм (Соломоновский: 950—586 до н. э.)
 Второй иерусалимский храм (Зоровавельский: 516 — 20 до н. э.; Иродский: 20 до н. э. — 70 н. э.)
 Подвижный храм | Табернакль

Примечания